Громотуха:

 Громотуха (приток Томи) — река в Кемеровской области.
 Громотуха (приток Маралихи) — река в Республике Алтай.
 Громотуха (приток Ини) — река в Алтайском крае.
 Громотуха (приток Серги) — река в Свердловской области.
 Громотуха (приток Ульбы) — река в Казахстане.
 Громотуха — река на севере Баргузинского района Бурятии, впадает в озеро Байкал.
 Громотуха — река в Баргузинском районе Бурятии, впадает в Баргузинский залив озера Байкал.
 Громотуха — река в Прибайкальском районе Бурятии, приток Ямбуя; в государственном водном реестре фигурирует под названием Громатуха. Ямбуй — правый приток Турки.

Примечания